L'équipe de France de football participe en 2006 à la Coupe du monde de football. Malgré une phase de préparation très décriée, la sélection menée par Raymond Domenech atteint la finale et la perd contre l'Italie aux tirs au but.

Zinédine Zidane et Fabien Barthez prennent leur retraite internationale.

Saison

Avant-saison

Coupe du monde 2006

Évolution du coefficient FIFA 
Le tableau ci-dessous présente les coefficients mensuels de l'équipe de France publiés par la FIFA durant l'année 2006.

Les matchs 

A : match amical. CM : match de la Coupe du monde 2006. QCE : match qualificatif pour l'Euro 2008.

Les joueurs

Maillot 
L'équipe de France utilise pour l'année 2006 un maillot confectionné par l'équipementier Adidas.

Audiences télévisuelles

Notes et références 

France
2006